Korabljow (), Familienname folgender Personen:

 Alexandr Alexandrowitsch Korabljow (* 1956), Philologe, Literaturkritiker, Schriftsteller, Dichter, Herausgeber, Pädagoge
 Jewgeni Konstantinowitsch Korabljow (* 1978), russischer Fußballspieler (Mittelfeldspieler)
 Wassili Nikolajewitsch Korabljow (1873–1936), russischer Schriftsteller, Literaturhistoriker

 Siehe auch
 Korabljowa, weibliche Form
 Aleksandr Korabliov, litauischer Schachspieler